Jakobistraße steht für:
 Jakobistraße (Burg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Burg (bei Magdeburg)
 Jakobistraße (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Vahrenwald-List
 Jakobistraße (Hildesheim), siehe Liste der Baudenkmale in Hildesheim/Pufferzone Welterbe #Gruppe: Bei St. Georgen, Jakobistraße, Rosenhagen
 Jakobistraße (Oldenburg (Oldb)), siehe Liste der Baudenkmale in Oldenburg (Oldb)
 Jakobistraße (Soest), siehe Liste der Baudenkmäler in Soest (Altstadt)
 Jakobistraße (Südlohn), siehe Liste der Baudenkmäler in Südlohn
 Jakobistraße (Terlan), siehe Liste der geschützten Ensembles in Terlan

Siehe auch:
 Jakobstraße